Hartranft ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hartranft (1847–1930), deutscher Politiker (DP)
 Glenn Hartranft (1901–1970), US-amerikanischer Leichtathlet
 John Hartranft (1830–1889), US-amerikanischer Soldat und Politiker
 Julius Hartranft (1844–1906), deutscher Pädagoge, MdL (Württemberg)
 Priscilla Ahn geb. Hartranft (* 1984), US-amerikanische Sängerin und Songwriterin